Петко Стайнов:
 Петков, Димитр (1858—1907) — болгарский общественный и политический деятель.
 Петков, Димитр (1919—1997) — болгарский композитор, дирижёр, музыковед и педагог.